«Санкхья-карика» (, ) — санскритский текст, считающийся самым ранним из сохранившихся текстов индуистской философской школы санкхья. Датируется периодом Гуптов. Авторство текста приписывается философу Ишваракришне, который утверждает о своей принадлежности к цепи ученической преемственности, берущей начало от ведийского риши Капилы. «Санкхья-карика» состоит из 72 шлок. Последние три шлоки считаются позднейшим добавлением. Автором самого раннего из значительных комментариев к тексту был Гаудапада. Другой важный комментарий, «Санкхьятаттвакаумуди», принадлежит перу  (IX век). В VI веке «Санкхья-карика» была переведена на китайский язык. В 1832 году Христиан Лассен перевёл текст на латинский. Первый перевод на английский язык был сделан Генри Колбруком.

Примечания

Литература 
 Burley M. (2012), Classical Samkhya and Yoga — An Indian Metaphysics of Experience, Routledge,  (Appendix A: Translation of Samkhyakarika)
 Digambarji, Sahai and Gharote (1989), Glossary of Sankhyakarika, Kaivalyadhama Samiti, 
  (2006), What similes in Samkhya do: a comparison of the similes in the Samkhya texts in the Mahabharata, the 'Samkhyakarika and the Samkhyasutra // , 34(6), p. 587—605
 Sheridan D. P.  // Great Thinkers of the Eastern World / Ian McGreal, ed. — New York: HarperCollins, 1995, pp. 194—197.

Ссылки 
 САНКХЬЯ-КАРИКА ИШВАРАКРИШНЫ с комментариями Гаудапады и Вачаспати Мишры («Санкхья-карика-бхашья» и «Таттва-каумуди»)
 Samkhya Karika with the Gaurapada’s commentary — Sanskrit text and the English translation
  Samkhya-karika 
 Samkhya Karika

Философия индуизма
Сутры
Тексты на санскрите